Die Norwegischen Meisterschaften im Sommerbiathlon 2010 wurden am 11. und 12. September des Jahres in Sirdal in jeweils einem Sprint- und einem Verfolgungsrennen für Männer und Frauen ausgetragen.

Männer

Sprint (10 km) 

Am Start waren 34 von 37 gemeldeten Läufer. Das Juniorenrennen gewann Mats Røksund vor Erlend Bjøntegaard und Sverre T. Røiseland.

Frauen

Sprint (7,5 km) 

Am Start waren 20 von 21 Läuferinnen. Bei den Juniorinnen gewann Bente Losgård Landheim vor Tiril Eckhoff und Marte Olsbu.

Weblinks 
 Ergebnisse

Sommerbiathlon 2010
Biathlonveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Agder
Sirdal